Kananascus är ett släkte av svampar. Kananascus ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Kananascus